Никита Воронов:
 Воронов, Никита Васильевич (1924—2002) — российский и советский искусствовед.
 Воронов, Никита Иванович (1950—2015) — советский режиссёр, сценарист.